Дудченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Дудченко Віталій Іванович — український діяч, голова Одеської обласної ради професійних спілок. Народний депутат України 1-го скликання.
 Дудченко Іван Степанович (1857—1917) — український та російський лікар-епідеміолог, мікробіолог
 Дудченко Костянтин Олександрович (1986) — український футболіст, нападник.
 Дудченко Любов Григорівна (1939) — український ботанік
 Дудченко Максим Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дудченко Микола Андрійович (1941) — український учений-економіст
 Дудченко Микола Якович (1949) — живописець, монументаліст за освітою, багато років працює у форматі станкового живопису та графіки.
 Дудченко Олег Іванович (?-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Дудченко Олександр Олександрович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудченко Роман Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко